Raeli ist der Familienname folgender Personen:

Matteo Raeli (1812–1875), italienischer Jurist und Politiker
Vito Raeli (1880–1970), italienischer Musikwissenschaftler und -schriftsteller